Die Liste der Höhlen in Südafrika führt die wichtigsten Höhlen und Höhlensysteme in der Republik Südafrika auf.

Weblinks 
 
 showcaves.com

!
Sudafrika